Verdrag van Bayonne (1290)
Verdrag van Bayonne (1388)
Verdrag van Bayonne (1462)
Verdrag van Bayonne (1856)
Verdrag van Bayonne (1862)
Verdrag van Bayonne (1866)
Verdrag van Bayonne (1995)